Мотодельтаплан (или МДП) — летательный аппарат с балансирным управлением, тележкой и винтомоторной установкой (ДВС или электродвигателем). Не путать мотодельтаплан с Москито (Mosquito).

Описание 
Мотодельтапланы (дельталёты) состоят из крыла и силовой установки. Аппарат приводит в действие силовая установка. Аппарат состоит из крыла, тележки, на которой установлен двигатель, винт, топливный бак и сидения, количество которых определяется моделью и назначением аппарата. Кроме того «тележка» имеет шасси, что существенно облегчает процесс взлета и приземления. Крыло дельталёта представляет собой каркас, обшитый плотной воздухонепроницаемой тканью.

Использование 
Мотодельтапланы используют в основном для коротких полетов и воздушных прогулок, для проведения аэрофотосъемки, а также в сельском хозяйстве для опрыскивания полей.

Примечания 

Дельтапланы
Парапланеризм